ФД — абревіатура із двох кириличних літер Ф і Д.

ФД, Фелікс Дзержинський —  радянський магістральний вантажний паровоз типу 1-5-1.